Leon Śliwiński (1916-2001) – polski malarz, kolekcjoner i konserwator dzieł sztuki
 Leon Śliwiński (1902-1944) – polski literat, historyk
 Leon Śliwiński (1915-1999) – polski działacz konspiracyjny, działacz wywiadu we Francji w okresie II wojny światowej